Het curling voor vrouwen op de Olympische Winterspelen 2022 in het Chinese Peking vond plaats van 10 tot en met 20 februari 2022. Er namen tien landen aan deel. De wedstrijden werden gespeeld in het Beijing National Aquatics Center in het Olympisch Park.

Olympisch kampioen Curling 2022 werd Groot-Brittannië. Zij versloegen Japan met 10-3 in de finale. Het brons ging naar Zweden dat van Zwitserland won.

Groepsfase

Stand

Wedstrijden

Ronde 1 
Donderdag 10 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 2 
Donderdag 10 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 3 
Vrijdag 11 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 4 
Zaterdag 12 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 5 
Zaterdag 12 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 6 
Zondag 13 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 7 
Maandag 14 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 8 
Maandag 14 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 9 
Dinsdag 15 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 10 
Woensdag 16 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 11 
Woensdag 16 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 12 
Donderdag 17 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Play-offs

Halve finales 
Vrijdag 18 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

3e / 4e plaats 
Zaterdag 19 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Finale 
Zondag 20 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Eindstand 

Vrouwen